ASP.NET (Active Server Pages для .NET) — платформа разработки веб-приложений, в состав которой входят: веб-сервисы, программная инфраструктура, модель программирования, от компании Майкрософт. ASP.NET входит в состав платформы .NET Framework и является развитием более старой технологии Microsoft ASP.

ASP.NET внешне во многом сохраняет схожесть с более старой технологией ASP, что позволяет разработчикам относительно легко перейти на ASP.NET. В то же время внутреннее устройство ASP.NET существенно отличается от ASP, поскольку она основана на платформе .NET и, следовательно, использует все новые возможности, предоставляемые этой платформой.

История ASP.NET 
После выпуска сервера Internet Information Services 4.0 в 1997 году, компания Microsoft начала исследовать возможность новой модели веб-приложения, которая удовлетворит жалобы на ASP, особенно связанные с отделением оформления от содержания, и которая позволит писать «чистый» код. Работа по разработке такой модели была поручена Марку Андерсу, менеджеру команды IIS, и Скотту Гатри, поступившему на работу в Microsoft в 1997. Андерс и Гатри разработали первоначальный проект в течение двух месяцев, и Гатри написал код первоначального прототипа во время рождественских каникул 1997 года.

Первоначальный проект назывался «XSP»; Гатри объяснил в интервью 2007 года, что «всегда спрашивают, что означает буква X. В то время она ничего не значила. XML начинается с неё; XSLT начинается с неё. Все клевое начинается с X, поэтому мы его так и назвали.» Прототип XSP был написан на Java, так как на тот момент у Microsoft не было Java-подобной технологии. В то время уже предполагалось (небезосновательно, как выяснилось в дальнейшем), что лицензирование Java для Microsoft не будет продлено в 2003 году (в 2003 истекал срок выданной Sun Microsystems лицензии). В 1999 компанией Майкрософт было решено построить платформу с общеязыковой средой исполнения Common Language Runtime (CLR) и на её основе развить технологии. В ней, как и в Java, использовались программирование по принципам ООП, сборка мусора и другие возможности. Гатри описал это решение как «огромный риск», так как успех новой разработки был связан с успехом CLR, которая, как и XSP, находилась на ранней стадии разработки.

Принципы ASP.NET 
Поскольку ASP.NET основывается на Common Language Runtime (CLR), которая является основой всех приложений Microsoft .NET, разработчики могут писать код для ASP.NET, используя языки программирования, входящие в комплект .NET Framework (C#, Visual Basic.NET, J# и JScript .NET).

Программная модель ASP.NET основывается на протоколе HTTP и использует его правила взаимодействия между сервером и браузером. При формировании страницы заложена абстрактная программная модель Web Forms и на ней основана основная часть реализации программного кода.

Программные модели 
В ASP.NET поддерживается несколько программных моделей для создания веб-приложений:
  — фреймворк для создания модульных веб-страниц из компонентов с обработкой событий пользовательского интерфейса на стороне сервера;
 ASP.NET MVC — фреймворк для создания веб-страниц с использованием шаблона проектирования MVC;
  — упрощённый синтаксис для добавления динамического кода и доступа к данным внутри HTML разметки веб-страниц;
 ASP.NET Web API — фреймворк для создания Web API поверх .NET Framework;
 ASP.NET WebHooks — реализация шаблона Webhook для подписки на события и публикации событий через HTTP;
  — фреймворк для двунаправленного обмена сообщениями в реальном времени между клиентом и сервером.

Другие расширения ASP.NET:
  — компоненты, реализующие интерфейс System.Web.IHttpHandler. В отличие от страниц ASP.NET у них нет файла с HTML разметкой, нет поддержки обработки событий и других вспомогательных технологий. Они содержат только файл с программным кодом, написанным на любом из .NET-совместимых языков, который записывает какие-то данные в HTTP ответ. HTTP обработчики схожи с ISAPI-расширениями;
 ASP.NET AJAX — расширение, содержащее как клиентские, так и серверные компоненты для создания ASP.NET страниц, реализующих AJAX функциональность;
  — скаффолдинговое расширение для создания управляемых данными приложений.

Безопасность 
В ASP.NET, для управления системой аутентификации пользователей на сайте, был реализован за счет Membership API, который представляет средства для входа, хранения и управления учетными записями пользователей. Архитектура Membership API выстроена таким образом, что позволяет управлять пользователями хранящимся в различных источниках: Microsoft SQL Server, Microsoft Active Directory или специальное хранилище (реализованное самим, но тогда необходимо самому реализовывать поставщик, чтобы подключиться к обобщенной базе поставщиков). В ASP.NET аутентификация может осуществляется с помощью форм, либо с помощью Windows через IIS.

Преимущества ASP.NET перед ASP 
 Компилируемый код выполняется быстрее, большинство ошибок отлавливается ещё на стадии разработки;
 Значительно улучшенная обработка ошибок во время выполнения запущенной готовой программы, с использованием блоков try..catch;
 Пользовательские элементы управления (controls) позволяют выделять часто используемые шаблоны, такие как меню сайта;
 Использование метафор, уже применяющихся в Windows-приложениях, например, таких как элементы управления и события;
 Расширяемый набор элементов управления и библиотек классов позволяет быстрее разрабатывать приложения;
 ASP.NET опирается на многоязыковые возможности .NET, что позволяет писать код страниц на VB.NET, Delphi.NET, Visual C#, J# и т. д.;
 Возможность кэширования всей страницы или её части для увеличения производительности;
 Возможность кэширования данных, используемых на странице;
 Возможность разделения визуальной части и бизнес-логики по разным файлам («code behind»);
 Расширяемая модель обработки запросов;
 Расширенная событийная модель;
 Расширяемая модель серверных элементов управления;
 Наличие master-страниц для задания шаблонов оформления страниц;
 Поддержка CRUD-операций при работе с таблицами через GridView;
 Встроенная поддержка AJAX;

Примечания

См. также 
 ASP.NET state management
 Membership API
 Web.config
 XSP — веб-сервер для исполнения ASP.NET на Linux

Ссылки 
 Новые возможности ASP.NET 4
 ASP.NET Web — официальный сайт ASP.NET от Майкрософт.

Литература 
 
 
 
 

.NET
Веб-программирование